Шадлун — фамилия, известные носители:

 Шадлун, Георгий Акимович (1880-19??) — горный инженер треста «Донугль», осуждён (Шахтинское дело, 1928), брат Н. А. Шадлуна.
 Шадлун, Николай Акимович (1883—1932) — русский, украинский и советский геолог и общественный деятель.
 Шадлун, Татьяна Николаевна(1912—1996) — советский минералог, дочь Н. А. Шадлуна.

См. также 
 Шадлунит — минерал, назван в честь Т. Н. Шадлун.
 Шадли